Навашин — русская фамилия.

Известные носители:
 Навашин, Михаил Сергеевич (1896—1973) — российский цитолог и цитогенетик.

См. также 
 Навашино